

Mitologia 

 Anfione – personaggio della mitologia greca, re di Tebe e marito di Niobe
 Anfione – personaggio della mitologia greca, re di Orcomeno e padre di Clori sposa di Neleo
 Anfione – personaggio della mitologia greca, figlio di Hyperasius, discendente di Pelles, figlio di Forbante e della città di Pellene. Fece parte degli Argonauti con il fratello Asterio
 Anfione – personaggio della mitologia greca. Detto l'Epeo ed originario dell'Elide, combatte dalla parte dei greci nella Guerra di Troia
 Anfione – personaggio della mitologia greca. Amico dell'architetto Epeius, fu ucciso da Enea

Persone 

 Anfione – vescovo di Nicomedia
 Anfione di Cnosso – scultore greco antico.

Note